Ramoser est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Florian Ramoser (1979-), joueur italien de hockey sur glace ;
  (1995-), joueur de hockey sur glace italo-allemand ;
 Roland Ramoser (1972-), joueur italien de hockey sur glace.

Patronyme germanique